Spaniens U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Spaniens U21-herrlandslag i fotboll
Spaniens U21-damlandslag i fotboll